La plaza Las Delicias es un parque pasivo y centro de reunión social localizado frente a la Casa Alcaldía del Municipio de Ponce (Puerto Rico). Es famosa por sus fuentes y monumentos dedicados a ilustres ponceños y ponceñas. La Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe y el histórico Parque de Bombas se encuentran centrados en la plaza, dividiendo la plaza en dos: la sección norte de la Plaza se denomina Luis Muñoz Rivera, mientras que al sur se le conoce como Plaza Federico Degetau. En esta plaza se encuentra el Parque de Bombas, donde ahí cerca se encuentran algunos colmados tiendas y gente que sobrevive de turistas y residentes de ese lugar.

Historia 
La historia de la plaza Las Delicias data a los tiempos de la creación de la primera capilla católica en Ponce en 1670. También se sabe que alrededor de 1840 por orden del alcalde Salvador de Vives se plantaron árboles como un proyecto de renovación para la Plaza Las Delicias. En el año 1864, se iluminó por primera vez la Plaza.

Plaza Luis Muñoz Rivera 

La plaza Luis Muñóz Rivera es la más pequeña de las dos plazas. Está situado al norte de la Catedral de Ponce, y fue originalmente conocido como el «Paseo de La Alameda», y era a la vez también llamada «Plaza Las Delicias» por sí mismo, pero hoy en día se la conoce como Plaza Luis Muñoz Rivera. Se llama así en honor al destacado poeta, periodista y político con ese nombre nacido en Barranquitas y cuya estatua se encuentra un lugar destacado en el centro de esta plaza. La estatua es el producto de la fundición de escultor italiano Luigi Tommasi en Pietrasanta, Italia. La estatua de Muñoz Rivera está realizada en bronce, y fue presentado en 1923. Luis Yordán Dávila, alcalde de Ponce en su momento, fue uno de los principales defensores del monumento. El tributo a Muñoz Rivera no se limita a su estatua ya que se puede encontrar en la calle Cristina el edificio que albergó su periódico El Diario. Además de la estatua de Muñoz Rivera, en esta sección de la Plaza Las Delicias también tiene dos fuentes.

Plaza Federico Degetau 
Al centro de este sector más conocido de la Plaza se encuentra la famosa Fuente de los Leones, «una de las fuentes más bellas de Puerto Rico» según las guías de viaje Frommer's Puerto Rico. Entre su decorado demuestra cuatro leones en cada esquina, mientras que sus salidas de agua son acentuadas por luces de colores durante la noche.

Además, hay una estatua que también sirve de tumba del ilustre compositor ponceño don Juan Morel Campos. En la esquina sur oeste se encuentra un obelisco en honor a los bomberos héroicos del fuego del 25 de enero de 1899 conocido como «El Polvorín».

La plaza Las Delicias se mantiene como lugar central de fiestas de pueblo y actividades culturales. Es lugar de reuniones familiares los domingos y donde la mayoría de la fuerza laboral gubernamental y privada del casco urbano interactúa con sus compueblanos.

Referencias

Enlaces externos 

Ponce
Parques de Puerto Rico
Plazas de Ponce
Jardines de Puerto Rico